Herbigny est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Herbigny  dans les Ardennes, auj. intégrée à Justine-Herbigny
 Herbigny dans le Calvados, auj. intégrée à Saint-Gatien-des-Bois

Voir aussi 
 Michel d'Herbigny (1880-1957), jésuite et évêque français